Горняткевич Андрій Дем'янович ( 1937) — бандурист, дослідник кобзарства.
 Горняткевич Дем'ян Антонович (1892—1980) — художник, мистецтвознавець, архівіст.

Українські прізвища